Dernière heure peut faire référence à :
 Dernière Heure, un film français de Jean Bernard-Derosne sorti en 1934 ;
 Dernière Heure, édition spéciale, un film français réalisé par Maurice de Canonge en 1949 ;
 La Dernière Heure, l'un des principaux quotidiens généralistes belges francophones.